Cisco Nexus — серія  мережевих комутаторів, призначених для дата-центрів.
 Google Nexus — лінійка мобільних Android-пристроїв (смартфонів і планшетів), які випускаються Google у співпраці з кількома OEM-виробниками апаратного забезпечення.